Чемпионат России по футболу 2009 года — 18-й по счёту сезон высшего дивизиона системы футбольных лиг России.

Чемпионский титул в турнире защищал казанский «Рубин», чемпионский титул был защищён; за 1 тур до окончания турнира «Рубин» стал чемпионом . Второе место занял московский «Спартак», третье место занял петербургский «Зенит». Таким образом, медали чемпионата получил только один московский клуб — это был 3-й подобный случай, и 2-й для «Спартака» (кроме «Спартака» до этого единственным призёром сезона в Москве становился только ЦСКА (1 раз)).

Регламент 
Полный текст регламента Росгосстрах — чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-лиги 2009 года опубликован на сайте Российской футбольной премьер-лиги.

Переход в первый дивизион 
Как и в предыдущие сезоны, команды, занявшие 15-е и 16-е места по итогам чемпионата, покинут Премьер-лигу и перейдут в Первый дивизион ПФЛ. В Первый дивизион ПФЛ перешли команды «Химки» и «Кубань».

Определение мест команд 
В случае равенства очков у двух или более команд для распределения мест будут использованы показатели в следующем порядке:

 Число побед во всех матчах.
 Результаты личных встреч (число очков, количество побед, разница забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число забитых мячей на выезде).
 Разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах.
 Число забитых мячей во всех матчах.
 Число забитых мячей на выезде во всех матчах.
 В текущей таблице чемпионата — место в предыдущем чемпионате, в итоговой — результат дополнительного матча (или турнира — если число таких команд более двух) (см. ниже).

Дополнительный матч 
24 января 2008 года на заседании Исполкома РФС было внесено изменение в регламент чемпионата России среди команд Премьер-лиги, касающееся определения места команд по итогам турнира. Теперь при равенстве всех описанных в регламенте показателей у двух и более команд во всех случаях будет играться дополнительный матч (турнир) между этими командами. Ранее возможность такого матча (турнира) предусматривалась лишь для определения чемпиона.

До 2008 года дважды в истории проведения чемпионата России обладатель золотых медалей определялся в «золотом матче» — в 1996 и в 2002 году.

Лимит на легионеров 
В сезонах 2009 и 2010 годов количество легионеров, выходящих на поле в составе одной команды, ограничено шестью игроками (на одного меньше по сравнению с сезоном-2008). Легионером считается игрок, не имеющий паспорта и гражданства Российской Федерации. Несмотря на предложение общего собрания РФПЛ считать легионерами футболистов, не имеющих права выступать за российскую сборную, на заседании Исполкома РФС трактовка понятия оставлена прежней.

За нарушение был предусмотрен штраф в размере 500 000 рублей и техническое поражение со счётом 0:3 (последнее, впрочем, не было чётко прописано в регламенте, и нарушивший регламент на количество легионеров «Зенит», в составе которого 19 апреля с 81-й по 85-ю минуты матча 5-го тура с «Локомотивом» (1:1) находилось большее, чем допустимо по регламенту, количество легионеров, не был наказан техническим поражением).

Участники 
В 2009 году в чемпионате России участвовали команды:

Составы команд

Распределение мест в еврокубках по итогам турнира 
Победитель чемпионата и команда, занявшая второе место начали своё выступление в Лиге чемпионов сезона 2010/11 с группового этапа. Команда, занявшая третье место, — с 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Клубы, занявшие 4 и 5 места, приняли участие в Лиге Европы 2010/11 с раунда плей-офф.

Турнирная таблица 

Клуб Первого дивизиона Сибирь (Новосибирск) получил путёвку в Лигу Европы 2010/2011 как финалист Кубка России.

Изменение положения команд по ходу чемпионата

Лидеры чемпионата

Потуровая таблица 
Данные таблицы следует читать так: клуб занимает после завершения N тура и до начала N+1 тура соответствующее место.

Результаты матчей

Лучшие бомбардиры 
 https://web.archive.org/web/20100111070002/http://www.rfpl.org/stats.shtml

* из них с пенальти.

Рекорды в чемпионате 
 Самая крупная победа хозяев (+5):
 27.09.2009. «Спартак» (Москва) — «Томь» (Томск) — 5:0
 Самая крупная победа гостей (−5):
 02.05.2009. «Сатурн» (Раменское) — «Рубин» (Казань) — 0:5
 Наибольшее число голов в одном матче (6):
 25.04.2009. «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Химки» (Химки) — 4:2
 23.05.2009. «Спартак» (Москва) — «Амкар» (Пермь) — 5:1
 08.08.2009. «Спартак» (Нальчик) — «Спартак» (Москва) — 2:4
 16.08.2009. «Амкар» (Пермь) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 2:4
 12.09.2009. «Рубин» (Казань) — «Сатурн» (Раменское) — 5:1
 19.09.2009. «Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Кубань» (Краснодар) — 3:3
 01.11.2009. «Спартак» (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 5:1
 07.11.2009. «Кубань» (Краснодар) — «Москва» (Москва) — 3:3
 08.11.2009. «Спартак» (Нальчик) — «Динамо» (Москва) — 2:4
 29.11.2009. «Спартак» (Нальчик) — «Терек» (Грозный) — 4:2

Статистика 
Всего было сыграно 240 матчей. 181 игра (75,42 % от общего количества матчей) завершились победой одной из команд, из них в 110 матчах (60,77 % от общего количества побед) побеждали хозяева, в 71 гости (39,23 % от общего количества побед). В 25 матчах победителям приходилось отыгрываться по ходу игры (13,81 % от общего количества побед). 59 матчей завершились вничью (24,58 % от общего количества игр), в том числе 25 с нулевым счётом (10,42 % от общего количества игр).

Было забито 600 голов, по 2,5 мяча в среднем за матч. На своём поле было забито 346 мячей (57,67 % от общего количества голов), 254 мячей забили гости (42,33 % от общего количества голов). С пенальти было забито 49 мячей (8,17 % от общего количества голов). Всего было назначено 69 одиннадцатиметровых ударов (по 0,29 пенальти в каждом матче). Нереализовано 20 пенальти (40,82 % от общего количества пенальти).

Показано 1155 жёлтых карточек (4,81 в среднем за матч). Из них 617 (53,42 % от общего количества ЖК) показано за грубую игру, 358 (31,0 % от общего количества ЖК) за неспортивное поведение, 138 (11,95 % от общего количества ЖК) за срыв атаки, 40 (3,46 % от общего количества ЖК) за прочие нарушения. Также судьи показали игрокам 54 красные карточки (в среднем по 0,23 КК за матч), из них 37 (68,52 %) было показано за вторую жёлтую. 21 раз (38,89 % от всех удалений) футболисты удалялись за грубую игру, 9 раз (16,67 %) за фол последней надежды, дважды (3,70 % от общего количества КК) за недисциплинированное поведение и один раз (1,85 % от общего количества КК) за нецензурную брань.

Источник: РФПЛ.

Посещаемость матчей Премьер-лиги 
Клубы отсортированы в таблице по алфавиту.

Заголовки таблицы
 Команда — название команды.
 Все матчи — посещаемость всех 30 матчей с участием команды.
 Домашние — посещаемость всех 15 домашних матчей команды.
 Гостевые — посещаемость всех 15 матчей команды в гостях.
 Всего — общее число болельщиков посетивших матчи.
 В среднем — среднее число болельщиков пришедших на матч.
 Заполняемость — средний процент заполняемости стадиона, рассчитывается для домашних матчей команды.

Всего матчи чемпионата посетили — 2 872 733 человек (в среднем 11 970 зрителей на игру).

Источник: РФПЛ.org</small>

Составы

Судьи 
Основной список главных арбитров:

Список резервных главных арбитров:

Турнирное положение молодёжных команд

Экипировка клубов

Список «33 лучших» 
Утвержден техническим комитетом РФС 24 ноября 2009 года.

Вратари
 1. Игорь Акинфеев (ЦСКА); 2. Сергей Рыжиков («Рубин»); 3. Владимир Габулов («Динамо» М).

Защитники
 Правые: 1. Александр Анюков («Зенит»); 2. Сергей Паршивлюк («Спартак» М); 3. Кирилл Набабкин («Москва»).
 Правые центральные: 1. Роман Шаронов («Рубин»); 2. Василий Березуцкий (ЦСКА); 3.  Мартин Йиранек («Спартак» М).
 Левые центральные: 1. Сергей Игнашевич (ЦСКА); 2.  Сесар Навас («Рубин»); 3. Денис Колодин («Динамо»).
 Левые: 1.  Кристиан Ансальди («Рубин»); 2. Ренат Янбаев («Локомотив» М); 3. Георгий Щенников (ЦСКА).

Полузащитники
 Правые: 1. Владимир Быстров («Спартак» М и «Зенит»); 2.  Милош Красич (ЦСКА); 3. Александр Самедов («Москва»).
 Опорные: 1. Сергей Семак («Рубин»); 2. Игорь Денисов («Зенит»); 3. Дмитрий Хохлов («Динамо»).
 Центральные: 1.  Алекс («Спартак» М); 2. Алан Дзагоев (ЦСКА); 3. Игорь Семшов («Зенит»).
 Левые: 1. Константин Зырянов («Зенит»); 2.  Эдгарас Чеснаускис («Москва»); 3. Александр Рязанцев («Рубин»).

Нападающие
 Правые: 1.  Веллитон («Спартак» М); 2. Александр Бухаров («Рубин»); 3.  Фатих Текке («Зенит»).
 Левые: 1.  Алехандро Домингес («Рубин»); 2. Александр Кержаков («Динамо»); 3. Дмитрий Сычёв («Локомотив» М)

Призы

Примечания

Ссылки 
 Регламент чемпионата Премьер-лиги на 2009 год
 Справочник РФПЛ
 РФПЛ
 РФС

Чемпионат России по футболу 2009